Би́тва при Бротома́ге — сражение между римскими войсками Флавия Юлиана и алеманнами в 356 году.

Летом Юлиан прибыл в Галлию на борьбу с германцами. Римляне подошли к городам, которые варвары захватили и разграбили, но вскоре покинули, рассеявшись по окрестностям на небольшие грабительские шайки. Возле Бротомага (Брумат) отряд германцев смело встретил римлян, и здесь Юлиан провел свой первый значительный бой, хотя сражение немногим отличалось от обычной стычки.

Цезарь развернул своё войско, выдвинув оба крыла вперед, чтобы фронт напоминал полумесяц, и окружил германцев. Большинство из варваров, по-видимому, убежало, прежде чем кольцо сомкнулось, но часть все же была убита или захвачена в плен. Тем не менее этой маленькой победы оказалось достаточно, чтобы внушить страх другим шайкам и восстановить подобие порядка в этом районе.

Примечания

Литература 
 Klaus Rosen: Julian. Kaiser, Gott und Christenhasser. Klett-Cotta, Stuttgart 2006, S. 140f.
 Julius Ferdinand Alphons Mücke: Flavius Claudius Julianus, 1867, Seite 13 f

Сражения по алфавиту
Бротомаг
Сражения Римской империи
Сражения с участием алеманнов
356 год
Сражения 356 года